Cupa Insulelor Feroe () este principala competiție fotbalistică eliminatorie de cupă din Insulele Feroe. Ea a fost fondată în 1955.

Finals
List of finals:

Performanță după club

Note

Legături externe
Cup at Federation website 
Cup at soccerway.com

Cupe naționale de fotbal
Fotbal în Insulele Feroe